Devi peut faire référence à :

Divinité hindoue 
 Devî, déesse (hindouisme)
 Shītalā Devī (hindi : शीतला देवी, Śītalā Devī)
 Bhuma Devi, la femme de Varâha, un des avatars de Vishnou

Patronyme 

 Ananda Devi (1957-), femme de lettres mauricienne ;
 Annapurna Devi (1927-2018), musicienne de musique hindoustanie ;
 Devi (1923-2016), auteur de bande dessinée italien ;
 Girija Devi (1929-2017), chanteuse traditionnelle indienne ;
 Kanan Devi (1916-1992), actrice indienne ;
 Nalini Bala Devi (1898-1977), poétesse et écrivaine indienne ;
 Phûlan Devî (1963-2001), féministe indienne ;
 Rukmini Devi Arundale (1904-1986), danseuse et femme politique indienne ;
 Sampat Pal Devi (1960-), féministe indienne, leader du gang des sari roses ;
 Savitri Devi (1905-1982), activiste hindouiste d'origine française ;
 Shakuntala Devi (1929-2013), calculateur prodige indienne ;
Siddheshwari Devi (1908-1977), chanteuse indienne très célèbre dans le registre de la musique hindoustanie ;
 Uma Devi Badi (née en 1965), militante et femme politique népalaise.

Autres 
 Nanda Devi, montagne indienne
 , texte hindou datant de 1600 ans
Patronyme indien